Śmiłów peut désigner en Pologne :
 Śmiłów, village de la voïvodie de Mazovie
 Śmiłów, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Śmiłów, village de la voïvodie de Sainte-Croix